Een verkeersweg:
 N726 (België)
 N726 (Frankrijk)
 N726 (Nederland), zie Provinciale weg 726

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing